Adam Dobrowolski (1903–1981) – polski prawnik, oficer podczas II wojny światowej
 Andrzej Dobrowolski (1921–1990) – polski kompozytor i pedagog
 Antoni Bolesław Dobrowolski (1872–1954) – polski geofizyk, meteorolog i podróżnik
 Emil Dobrowolski (ur. 1986) – lekkoatleta polski, długodystansowiec
 Franciszek Dobrowolski (1830–1896) – działacz społeczny i polityczny
 Gieorgij Dobrowolski (1928–1971) – radziecki astronauta
 Grzegorz Dobrowolski – polski prawnik, sędzia, nauczyciel akademicki
 Grzegorz Dobrowolski-Doliwa (1898–1952) – pułkownik, pilot
 Henryk Dobrowolski (1904–1985) – polski poseł
 Igor Dobrowolski (ur. 1967) – rosyjski piłkarz
 Jacek Dobrowolski – strona ujednoznaczniająca
 Jerzy Dobrowolski – strona ujednoznaczniająca
 Kazimierz Dobrowolski – strona ujednoznaczniająca
 Maciej Dobrowolski (ur. 1977) – polski siatkarz
 Marek Dobrowolski (1920–1983) – polski scenograf
 Michał Doliwo-Dobrowolski (1862–1919) – rosyjski elektrotechnik, elektryk i wynalazca
 Odo Dobrowolski (1883–1917) – polski artysta malarz
 Paweł Dobrowolski (ur. 1954) – polski dyplomata
 Paweł Dobrowolski (ur. 1977) – polski perkusista, muzyk sesyjny, pedagog muzyczny
 Piotr Dobrowolski – strona ujednoznaczniająca
 Radosław Dobrowolski  (ur. 1964) –  polski geograf
 Rafał Dobrowolski (ur. 1983) – polski łucznik
 Ryszard Aleksander Dobrowolski (1945–2019) – polski socjolog
 Stanisław Dobrowolski (1915–1993) – poseł do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy, ambasador w Danii i Grecji
 Stanisław Ryszard Dobrowolski (1907–1985) – polski pisarz, poeta, tłumacz
 Tadeusz Dobrowolski (1899–1984) – polski historyk sztuki
 Tomasz Dobrowolski (ur. 1960) – operator filmowy i telewizyjny
 Waldemar Dobrowolski (ur. 1958) – polski polityk
 Witold Dobrowolski – strona ujednoznaczniająca
 Władysław Dobrowolski (1896–1969) – major piechoty Wojska Polskiego
 Włodzimierz Dobrowolski – strona ujednoznaczniająca

Zobacz też 
 Stacja Badawcza Dobrowolski
 Dobrowolska